

Biologia 
 ZW – sesso eterogametico delle femmine degli uccelli

Codici 
 ZW – codice vettore IATA di Air Wisconsin
 ZW – codice ISO 3166-1 alpha-2 dello Zimbabwe
 ZW – designazione degli squadroni della US Navy per Antiship Early Warning Squadron

Informatica 
 .zw – dominio di primo livello dello Zimbabwe

Altro 
 zW – simbolo dello zeptowatt
 ZW – simbolo dello zettawatt
 ZW – targa automobilistica della Guardia di Frontiera (Austria)
 ZW – targa automobilistica di Zweibrücken (Germania)